Magelang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah, im Zentrum der Insel Java. Mitte 2022 leben hier etwa 1,3 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Mungkid. Bekannt ist Magelang für die Tempelanlage Borobodur, die seit 1991 UNESCO-Weltkulturerbe ist.

Geografie

Lage 
Der Regierungsbezirk beinhaltet nicht die autonome Stadt (Kota Magelang), die separat verwaltet wird, aber vom Regierungsbezirk ringsum umgeben ist. Der Kabupaten Magelang erstreckt sich zwischen 7°19′13″ und 7°42′16″ s. Br. sowie zwischen 110°01′51″ und 110°06′58″ ö. L. Er grenzt im Norden anden Regierungsbezirk Temanggung, im Nordosten an den Regierungsbezirk Semarang, im Osten an den Regierungsbezirk Boyolali, im Südosten an die Regierungsbezirke Sleman und Klaten, im Süden an den die Sonderregion Kulon Progo der Stadt Yogyakarta, im Südwesten an den Regierungsbezirk Purworejo und im Westen an den Regierungsbezirk Wonosobo.Der Regierungsbezirk liegt auf einer Hochebene, die die Form eines Beckens hat und von Bergen wie dem Merbabu und dem Merapi umgeben ist. Viele Wasserquellen entspringen in den Bergen. Der Fluss Progo und der Fluss Elo fließen durch den Regierungsbezirk. Der größte Teil des Gebiets des Regierungsbezirk ist entweder hügelig oder steil und nur wenig flach.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich der Regierungsbezirk in 21 Kecamatan (Distrikte), die nach ihren Verwaltungssitzen benannt sind. Eine weitere Unterteilung erfolgt in 372 Dörfer (davon 55 Kelurahan mit urbanem Charakter), 2700 Dusun und 245 Lingkungan mit 3.448 Rukun Warga (RW, Weiler) und 10.981 Rukun Tetangga (RT, Nachbarschaften).

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Magelang 1.299.859 Menschen, davon 644.870  Frauen (49,65 %) und 654.989 Männer. Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,11 Prozent. 69,63 % (905.146) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 21,87 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 8,50 % waren im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 97,46 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 2,47 % (10.419 ev.-luth. / 21.987 röm.-kath.) vertreten, 0,02 % waren Buddhisten und 0,01 % Hindus. Zur gleichen Zeit waren von der Gesamtbevölkerung 41,22 % ledig; 51,72 % verheiratet; 1,73 % geschieden und 5,32 % verwitwet.

Siehe auch: Bevölkerung der Kecamatan und Dörfer nach Altersgruppen und Geschlecht.

Bevölkerungsentwicklung 

 Bevölkerungsentwicklung des Kabupaten Magelang von 1971 bis 2020
 Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 3 bis 8 – Sensus Penduduk (SP)
 Ergebnisse von drei intercensalen Bevölkerungsübersichten (1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)„“

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Magelang (indonesisch/englisch)
 Open Data (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Tengah
Geographie (Java)